«Маккабі» — всесвітня єврейська спортивна організація, створена на межі XIX-XX століть. Названа на честь Макавеїв.

Басккетбол 
 «Маккабі» — баскетбольний клуб, Тель-Авів

Футбол 
 «Маккабі» — футбольний клуб, Герцлія
 «Маккабі Бней Рейне» — футбольний клуб, Рейне
 «Маккабі» — футбольний клуб, Нетанья
 «Маккабі» — футбольний клуб, Петах-Тіква
 «Маккабі» — футбольний клуб, Тель-Авів
 «Маккабі» — футбольний клуб, Хайфа